Le Teranga Festival est un festival français de solidarités locales et internationales qui a lieu à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Il existe depuis 2006. En wolof (Sénégal), Teranga signifie terre d'accueil.

Il a lieu tous les ans en juillet ou septembre. À chaque édition Teranga Festival s'implante dans un nouveau lieu et l'investit.

Missions 

Les missions du festival sont :
 la mise en valeur auprès du plus large public de la diversité et richesse culturelle d’une Lorraine terre d’accueil et creuset d’initiatives ;
 la mise en place d’espaces de travail en commun, de dialogue, de création et d’échange dans le respect de la citoyenneté et dans un contexte convivial ;
 la valorisation et la collaboration avec des associations, structures, institutions, acteurs des projets liés à ces priorités ;
 la reconnaissance d’un tissu associatif ouvert sur le monde, les solidarités locales et internationales ;
 l’initiation et le suivi d’initiatives chez les jeunes sur toute l’année ;
 la lutte contre toute forme de discrimination

Programme 

Le festival propose :
 un village des solidarités construit l'année dernière avec des jeunes de l'agglomération nancéienne et le collectif fantastique de Sao Paulo (Brésil) Moleque de Rua en association avec les Gamins de l'Art'Rue. Ce village des solidarités, dans lequel sont invitées des associations travaillant à travers le monde, est appelé durant chaque édition à grandir ;
 des palabres, des tables rondes, des conférences ;
 des documentaires et des expositions ;
 de la cuisine et à boire ;
 des ateliers d'artistes.

La musique au festival

Les groupes de l'édition 2006 

Minino Garay et les Tambours du Sud (Speaking tango -Argentine), Carlos Werneck (brazilian jazz - Brésil), Jalal of The Last Poets (Hip hop - USA), Compagnie Mémoire Vive (hip hop - Strasbourg), Alter Natives Kartet (jazz hip hop - France), Orlando Poleo (salsa - Venezuela), Bayal (reggae - France), Ulysses Piedra (Latin - Pérou), Aïssate (afro song - Mauritanie), Thierry Boecasse (contes - Guyane), Nissa (Reggae - Maurice), Matcho Winterstein Trio (jazz manouche - France), Stratégie de paix et Nolam (rap - France), Romain (chanteur - France), Vocaltecknics (DJ - France), Eric koumba (rap - France). Culture capoeira (France), Selekta Mao (DJ - France), Streetharmony (danse hip hop - France), Yayah et baloo (rap - France), SKPAD (collectif chant et danse - France), Dypigie (danse - France), Melting ladies (danse - France),Entrée 13 (rap - France). Youss and The Wiz (Reggae - Tunisie)...

Les groupes de l'édition 2007 

Kilimandjaro Soul Blues Band (Blues funk - FRance_ Burkina Faso), Ablaye Sissoko (Musique Mandingue, Sénégal), Candidô (Angola), Sista Clarisse (Funk, groove- reggae, Congo- France), Arte Funk Project (Jazz-Funk, Franc), Electro Deluxe (Nu Jazz, France), Youss & The Wiz (Reggae, France, Maroc), Monsif (Reggae - France, Maroc), Quylam Mayiliq 1 Ramah (soul - Sénégal,Cameroun), Qui Va Piano- Gaël Lebillan (Bossa - France), Les mains rouges (percussions afros - France), Gnawa de Nancy (Maroc).

Les groupes de l'édition 2008 

Richard Bona (Jazz world, Cameroun, USA), Teranga Orchestra (Afro latin groove - France - Réunion - Guyane - Congo), Percussion Akutuk Tata Zongo (Cameroun-FRance), Sista Clarisse (Congo - France), Landri (Guitare acoustique - Cameroun), Quilam Mayiliq (Worl jazz - Cameroun, France), Vladimir Bomfim (Choro, Brésil), Aissate (Mauritanie), Patrick Linyon (musique créole / Guyane), System JoeFly (jungle, France, Guyane), Kader Dellaoui (musique arabo andalouse / Algérie), Thierry Boecasse et Mc Apokaliptik (conte, poésie et musique / Guyane, Sénégal), Gaël Le Billan (tout / France), Stratégie de Paix – L’Etoile – 54 Kartel (hip hop, France), Kouler la Réunion (maloya et moringue / Réunion, France), Kader Dellaoui (musique arabo-andalouse / France-Algérie)

Voir aussi

Lien externe 
 Site du Teranga Festival

Festival à Nancy